Gagneux est un patronyme porté notamment par :

 Georgette Gagneux (1907-1931), athlète française, spécialiste des épreuves de sprint, du lancer du poids et du saut en longueur ;
 Michel Gagneux (1952-), haut fonctionnaire, inspecteur général des Affaires Sociales ;
 Pascal Gagneux (1984-), champion de France d'escalade de bloc ;
 Renaud Gagneux (1947-2018), compositeur français.